Eishō est une impératrice du Japon.

C'est également le nom de deux ères de l'histoire du Japon :
L'ère Eishō (永承) à l'époque de Heian
L'ère Eishō (永正) à l'époque Muromachi